

Емгерст — місто, штат Мен
 Емгерст — місто, штат Массачусетс
 Емгерст — місто, штат Нью-Гемпшир
 Емгерст — місто, штат Нью-Йорк
 Емгерст — місто, штат Огайо
 Емгерст — місто, штат Техас
 Емгерст — місто, штат Вірджинія
 Емгерст — місто, штат Вісконсин
 Емгерст — селище, штат Небраска
 Емгерст — селище, штат Вісконсин
 Емгерст — переписна місцевість, штат Колорадо
 Емгерст — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир

Див. також 
 Амгерст